Okręty US Navy o nazwie USS  "Enhance":

 Pierwszy "Enhance" (AM-228) miał być trałowcem, ale jego budowa została przerwana 6 czerwca 1944.
 Drugi "Enhance" (AM-437) był trałowcem, który został zwodowany w 1952 i służył do 1991.

Enhance